В данном списке представлены фильмы с участием американской актрисы Мэри Астор (1906—1987).

Фильмографии актрис
Фильмографии США